Титулярная диакония Сан-Лоренцо-ин-Пишибус () — титулярная церковь была создана Папой Бенедиктом XVI 24 ноября 2007 года буллой Purpuratis Patribus. Титулярная диакония принадлежит церкви Сан-Лоренцо-ин-Пишибус, расположенной в районе Рима Борго, она встроена внутри зданий XX века, на южном склоне виа делла Кончилиационе и площади Пия XII. Церковь в которой находится титулярная диакония является приходской, который расположен в приходе Санта-Мария-ин-Траспонтина в семнадцатом районе Рима.

Список кардиналов-дьяконов титулярной диаконии Сан-Лоренцо-ин-Пишибус 
 Пауль Йозеф Кордес (24 ноября 2007 — 19 мая 2018), титулярная диакония pro illa vice (19 мая 2018 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Сан-Лоренцо-ин-Пишибус на Catholic Hierarchy;
 Титулярная церковь Сан-Лоренцо-ин-Пишибус на www.gcatholic.org;
 Булла Purpuratis Patribus, AAS 99 (2007), стр. 1029.

Лаврентий Римский